Сусіди (фільм, 1919) — американська короткометражна кінокомедія режисера Гарольда Ллойда.
 Сусіди (фільм, 1920) — американська німа кінокомедія Бастера Кітона.
 Сусіди (фільм, 1979) — радянський художній фільм.
 Сусіди (фільм, 2014) — американська комедія режисера Ніколаса Столлера.

Див. також 
 «Сусіди 2» — американський комедійний фільм, знятий Ніколасом Столлером.
 «Сусіди знизу» — британський фільм-трилер, знятий Девідом Фарром.
 «Сусіди по кімнаті» — американська кінокомедія режисера Пітера Єтса.